Robert Holmes (1622-1692) – ammiraglio inglese
Robert Holmes (n. 1945) – giocatore di football americano
Robert Holmes (...) – compositore statunitense
Robert Holmes (n. 1956) – astronomo statunitense
Robert Holmes (1867-1955) – calciatore inglese